El término Still Life puede referirse a:

 Still Life (película), una película China del año 2006 dirigida por Jia Zhangke.
 Still Life with Spherical Mirror, una litografía de M.C. Escher realizada en 1934.
 Still Life (banda), banda de hardcore punk de los años 90s.
 Still Life (álbum de Opeth), el cuarto álbum del grupo sueco Opeth.
 "Still Life" (American Concert 1981), un álbum en directo publicado por los Rolling Stones en 1982.
 Still Life (videojuego), aventura gráfica creada por la compañía Microïds el 15 de abril de 2005.
 Still Life (álbum de Fates Warning), un disco en directo de la banda estadounidense Fates Warning.